Існує кілька українських тижневиків із назвою «Український тиждень»:
 Український Тиждень (1933-1938), інформаційний тижневик, виходив у Празі 1933 — 38.
 Український тиждень (2007-), щотижневий ілюстрований суспільно-політичний журнал, виходить з 2007.

Див. також 
 Тиждень (значення)